Аркадіо Марія Ларраона (1883—1973) — іспанський куріальний кардинал, кларетинець.

 Ларраона — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Наварра.